Kaskas peut désigner :
 Cas-Cas, une localité du nord du Sénégal ;
 Gasgas, un peuple du nord de l’Anatolie.